Домиция Луцила Старша () e баба на римския император Марк Аврелий.

Биография 
Дъщеря е на Луций Катилий Север. Фамилията ѝ има голяма фабрика за тухли и търгува с Франция, Испания и Северна Африка.

Омъжва се за патриция Публий Калвизий Тул Рузон, който през 109 г. е консул. Двамата имат дъщеря Домиция Луцила Младша, която става майка на римския император Марк Аврелий. Тя е прабаба на Домиция Фаустина (150 – 161), дъщерята на Марк Аврелий.

Източници 
 Birley, Marcus Aurelius, 29,
 Плиний, Epistulae 8.18.
 Der Neue Pauly, Stuttgart 1999, T. 2, c. 952

Жени от Древен Рим
Домиции